Livingstone (Zàmbia)
 Cascades Livingstone, sèrie de ràpids i salts d'aigua
 David Livingstone (Blantyre, Escòcia, 1813 - 1873), explorador i missioner escocès